Sejm (Polen), benaming van het Poolse lagerhuis
 Sejm (rivier), rivier in Rusland en Oekraïne